Кіпрська виноробна промисловість посідає 50-те місце у світі за загальним обсягом виробництва (10 302 т). та набагато вище на душу населення. Хоча, хронологічно, Кіпр належить до Старого світу виноробних країн, галузь зазнала змін, які ставлять його на один рівень із Новим Світом. Винна промисловість має значний внесок у економіку Кіпру через вирощування, виробництво, зайнятість, експорт та туризм.

Огляд 
Кіпр тисячоліттями є виноградарською та виноробною країною, і раніше вино було головним напоєм кіпрської дієти. Є археологічні дані, що виноробство на середземноморському острові могло існувати ще 6000 років тому . У міжнародному масштабі воно найбільш відоме вином Commandaria. Більшість вин залишається на основі кількох сортів місцевого винограду, таких як Mavro та Xynisteri, хоча також культивуються міжнародні сорти.

Історія 

Історію вина на Кіпрі можна розбити на чотири різні періоди.

Античність 
Наскільки далеко зайшло виробництво вина на Кіпрі, невідомо. Вином торгували щонайменше ще до 2300 р. до н. Е. - дати корабельної аварії (подібно до корабля «Кіренія»), яка перевезла понад 2500 амфор, виявленої в 1999 р. Її походження та призначення невідомі, але, мабуть, були вздовж торгового шляху між Грецією та Єгипет.

Зовсім недавно два відкриття відновили цю дату ще на кілька років. Першим було відкриття парфумерії бронзового віку (2500–2000 рр. До н. Е.) Поблизу села Піргос . Біля цієї парфумерії були також виявлені прес для олив, виноробня та виплавка міді. Викопано винні ємності та навіть кісточки винограду .

Друге відкриття передбачало інтригуючу послідовність подій. Доктор Порфіріос Дікайос, головний діяч кіпрської археології, який колись був куратором Кіпрського музею, проводив розкопки в околицях села Ерімі між 1932 і 1935 рр. Під час цих розкопок було виявлено кілька фрагментів круглих колб (серед інших артефактів) . Ці фрагменти кераміки потрапили до магазинів Кіпрського музею, все ще немитих у дерев'яних коробках. Вони були приурочені до періоду халколіту (між 3500 р. До 3000 р. До н. Е.). У 2005 році, значно після смерті доктора Дікайоса, хімічні підписи 18 з них були вивчені групою італійських археологів на чолі з Марією-Росарією Белгіорно. Дванадцять із них показали сліди винної кислоти (компонента вина), що підтверджує, що вази віком 5500 років використовувались для вина.

Від Середньовіччя до 1878 року 

Історія вина на острові тісно пов'язана з його політичною та адміністративною історією. Під час правління Лузіньяна острів мав тісні зв'язки з народами хрестоносців і особливо дворянством Франції. У цей період вино Commandaria виграло битву за вина, перше зафіксоване змагання з дегустації вин, яке влаштував французький король Філіп Август у 13 столітті . Подія була записана у вірші Генрі д'Анделі в 1224 р.

Під час османської окупації острова виробництво вина пішло на спад. Це пояснювалося двома факторами: ісламською традицією та великим оподаткуванням. Орієнтовними є звіти, написані переважно французами  та британськими мандрівниками того часу; У 1851 році Сайрус Реддінг пише:
    виноградар Кіпру приховує від свого сусіда кількість свого урожаю і завжди ховає частину своєї продукції для приховування; вимоги уряду настільки великі, що його прибуток від того, що він дозволяє побачити, занадто малий, щоб винагородити його за втрати в часі та праці..

Якість виробленого вина також відставала в часи, коли Самуель Бейкер написав у 1879 р. «Слід розуміти, що жодне якісне кіпрське вино не підходить англійському смаку».

1878–1980 рр. 

1878 рік ознаменувався передачею острова від османського панування до Британської імперії. Британська окупація принесла пожвавлення у виноробній галузі. Змінилися правила оподаткування, і місцева торгівля виросла. У 1844 році була заснована одна з найбільших виноградників, що вижили на сьогоднішній день, - ETKO, родина Хаджипавлу. Родина Чаплінів (в Пер Педі) була головним конкурентом Хаджипавлу до приходу компанії KEO, сформованої групою видатних місцевих бізнесменів. KEO придбав виноробню в Чапліні в 1928 році. У 1943 році після страйку відокремлений член профспілки від ETKO створив кооператив LOEL . У 1947 році виноградарі самі створили SODAP, кооператив для «захисту прав виноградарів». Ці виробники вин «великої четвірки» (термін, який широко використовується для позначення KEO, ETKO, SODAP та LOEL ), домінували на промисловій арені і вижили до теперішнього часу.

Перша хвиля експансії кіпрських вин припала на нещастя європейського виноградарського сектору. Епідемія філоксери, яка вразила материкову Європу наприкінці XIX століття, знищила більшість виноробних лоз. Кіпр, острів із суворим карантинним контролем, зумів залишитися незахищеним . Як наслідок, попит на виноград та вина на Кіпрі в поєднанні з відносно високими пропонованими цінами призвів до міні-буму для галузі. Подальший попит на початку 20 століття походив від місцевого споживання та від регіональних сил Великої Британії та Франції на Близькому Сході. Кіпр виробляв якісне дешеве вино та міцні алкогольні напої (переважно у формі кіпрського коньяку), і в результаті великі чотири компанії процвітали.

Наступний великий експортний продукт надійшов у вигляді хересу з Кіпру. Вперше він був проданий під цією назвою в 1937 році і експортувався в основному до Північної Європи. До 1960-х років Велика Британія споживала 13,6 мільйона літрів кіпрських вин, що становить половину виробництва острова, переважно як солодкий херес. Британське дослідження ринку міцних вин у 1978 році показало, що крем Emva був провідним кіпрським хересом з точки зору впізнаваності торгової марки та другим на цьому ринку лише за версією Bristol Cream від Harveys . Острів став третім провідним постачальником вин у Великій Британії після Франції та Іспанії. Головним фактором було те, що кіпрський херес був доступнішим за іспанський, оскільки британське оподаткування надавало перевагу алкогольним напоям із вмістом алкоголю нижче 15,5–18 відсотків.  Ця конкурентна перевага була втрачена через кілька років із зміною податку на вміст алкоголю. Ринок укріпленого вина також почав скорочуватися в цілому через зміну смаку споживачів, і в результаті продажі хересу на Кіпрі у Великій Британії впали з піку на початку 1970-х років приблизно на 65 відсотків до середини 1980-х років . Остаточний удар відбувся, коли ЄК постановив, що станом на січень 1996 року лише міцне вино від Хереса може отримати титул хересу .

Іншим великим ринком для кіпрського вина в той же період був радянський блок . Великі обсяги неякісних, масових, купажованих вин були продані східному блоку, а кооперативні виробники вина (LOEL та SODAP) взяли левову частку. Цей ринок почав пересихати у 1980-х і взагалі зник з падінням комунізму . Показовим для тактики масового виробництва цієї галузі є звіт The Times 1968 року, в якому коментується «кінець підводного трубопроводу біля узбережжя Лімассола, що зв’язується з танкерами, які беруть не газ або нафту, а вино - 100 тонн на годину - призначено для приблизно 40 країн світу».

1980-ті роки і сьогодення 

У відповідь на виклики, з якими стикається галузь, кіпрська комісія з виноробства розпочала зусилля з капітального ремонту індустрії, щоб допомогти їй вижити за нових обставин. Реформи мали на меті покращити якість, а не кількість вина. Було розпочато три ініціативи:
По-перше, були представлені нові сорти винограду та надані (фінансові) стимули для їх вирощування. Введені сорти вважалися більш придатними для виробництва якісного вина, призначеного для вин, більш приємних для закордонних ринків (ніж місцевий виноград). Прикладами є виноград, такий як Каберне Совіньйон, Каберне Фран, Каріньян нуар та Паломіно.
По-друге, стимулювали створення невеликих регіональних винзаводів з виробничою потужністю від 50 000 до 300 000 пляшок на рік  . Це мало на меті сприяти вищій якості вина, зменшуючи відстань винограду від виноградника до виноробні. Чотири великі виноробні були розташовані у великих портових містах Лімасолі та Пафосі, тому виноградарі змушені були перевезти свій урожай на милі в літню спеку. Це вплинуло на якість вина, оскільки процес бродіння вже розпочався під час транспортування. Стук ефекту цього стимулу також допоміг підтримати сільське населення в регіонах вирощування виноградної лози.
По-третє, новий Appellation of Origin був розпочатий у 2007 році.

Рівні якості та система апеляції 
Кіпрська рада з виноробних продуктів заснувала номінали вин відповідно до винних норм Європейського Союзу  і несе відповідальність за дотримання правил. В даний час існує три прийняті категорії:
Столове вино. Це схоже на Таблицю Він де Франції або Віно ді Тавола в Італії.
Місцеве вино (Επιτραπέζιος Οίνος με Γεωγραφική Ένδειξη), яке слідує подібним чином до французького Vin de pays та італійського Indicazione Geografica Tipica. Нормативно-правові акти стверджують, що 85% винограду, який використовується для виробництва такого вина, походить з певних географічних регіонів та із зареєстрованих виноградників. Виноградні лози повинні бути віком більше 4 років з контрольованою річною врожайністю з обробленого гектара (55 г / га або 70 г / га залежно від сорту винограду). Червоне вино повинно мати не менше 11% вмісту алкоголю, тоді як рожеве та біле вино не менше 10%. Є чотири таких визначених райони: Лефкосія, Лемесос, Ларнака та Пафос.
Захищене позначення походження (або O.E.O.Π. означає "Οίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης") є найпрестижнішим позначенням, і теоретично це вказує на більш якісний продукт. Він створений за зразком французького Appellation d'origine contrôlée, тоді як італійським еквівалентом є Denominazione di origine controllata. Вина з таким позначенням повинні походити з зареєстрованих виноградників висотою понад 600 або 750 метрів, залежно від місцезнаходження. Виноградні лози повинні бути віком більше 5 років, а врожайність обмежена до 36 або 45 гл / га залежно від сорту винограду. Існують подальші нормативні акти, що диктують склад винограду та процес витримки.

Виноградні сорти 

Клімат дозволяє вирощувати більшість сортів винограду. Однак місцеві сорти (Мавро та Ксиністері) складають більшість нинішніх насаджень. Сьогодні Maratheftiko є частиною старовинних сортів червоного винограду, виніфікованих більшістю винзаводів, які бажають продемонструвати особливість якісного вина на Кіпрі.

Таблиця, що показує площі та кількості, вирощувані виноградом для вин за сортами:

Музей вина 

Кіпрський музей вина розташований у самому центрі виноробного району в селі Ерімі. Музей розміщений на місці, де археологи виявили вино, що датується 3.500 р. До н. Е. Цей район має 5500-річну історію виноробства і розташований на перехресті кіпрських винних шляхів, в безпосередній близькості від доісторичного поселення Сотіра, де були знайдені найдавніші залишки виноградних кісточок, а також біля замку Колоссі, середньовічне Командорство лицарів госпітальєрів, що дало назву вину Командарія, виробленому ними першими. Фотографії та аудіовізуальні презентації, а також старовинні банки, глиняні посудини, середньовічні горщики, старі документи та інструменти можна знайти в історії вина на Кіпрі.

Винні маршрути 
Коммандарія
Лаона - Акамас
Вуні Панагіас - Амбеліт
Красохорія Лемесу
Піцилія
Нікосія - Ларнака
Долина Діарісос

Турецько-кіпрське вино 
Для турецьких кіпріотів перші комерційні виноробні проекти розпочалися з досліджень у 1990-х рр. із замка Сент-Іларіон як помітного виноробного заводу, що базується в селі Гечиткой на захід від Лапітосу. Він був заснований у 2000 році, і за допомогою міжнародного винного консультанта Кіта Грейнджера перше комерційне марочне виробництво було виготовлено в 2004 році . На сьогоднішній день існує два асортименти вин, вироблених виноробнею: Chateau St Hilarion, домашнє вино, вироблене з винограду, вирощеного на виноградниках Гечиткой і Морфу, та Левант, яке виробляється з винограду, придбаного у місцевих фермерів. В даний час Шато Сент-Іларіон досліджує життєздатність використання та впровадження на острів різних нових сортів винограду .

Винзавод ETEL в селі Ілгаз був створений у 2016 році.

Примітки

Посилання 
 Wine Cyprus Blog  
 Cyprus Wine Products Council – in Greek/English 
 Cyprus Wine Competition Results 
 The Cyprus wine story  – Information material from the Cyprus Tourism board.
 Cyprus Wine tour: tour dei vini a Cipro - in Italian 
 The Cyprus Wine Museum 

К